Блињи може да се односи на:

 Блињи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Блињи (Об), насељено место у Француској, у департману Об

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Блињи"